Kevin Qi Han (nacido el 25 de noviembre de 1972) es un jugador de bádminton de Estados Unidos.

En los Juegos Panamericanos de 1999 consiguió la medalla de oro, al vencer en la final al canadiense Stuart Arthur.

Han compitió en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en dobles masculino junto con Howard Bach. En primera ronda eliminaron a Dorian James y Stewart Carson de Sudáfrica, y en octavos fueron eliminados por Jens Eriksen y Martin Lundgaard Hansen de Dinamarca.

Véase también 
 Resultados en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en dobles masculino

Enlaces externos 
 Ficha IBF de Kevin Qi Han

Jugadores de bádminton de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996
Jugadores de bádminton de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
Nacidos en Shanghái